Ritchie steht für:
 Ritchie (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ritchie Boys, Absolventen von Camp Ritchie

Ritchie ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ritchie (Arkansas)
 Ritchie (Illinois)
 Ritchie (Kentucky)
 Ritchie (Maryland)
 Ritchie (Pennsylvania)
 Ritchie (Tennessee)
 Ritchie (Texas)
 Ritchie County (West Virginia)

Orte in Südafrika:
 Ritchie (Südafrika), in der Provinz Nordkap

geografischer Objekte
 Ritchie Point, Landspitze im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Mount Ritchie, Berg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Richie, Vor- und Familienname
 Ritch
 Ritchey
 Richey
 Ricci (Begriffsklärung)